«Потрошитель разума» () — американский фильм ужасов 1995 года.

Сюжет 

Научный эксперимент по созданию сверхчеловека заходит в тупик. Чтобы остаться в живых, выведенное существо вынуждено питаться человеческим мозгом. Единственный человек, способный уничтожить монстра — гениальный учёный Джеймс Стоктон.

Интересные факты 

 Крейвен продал права на франшизу, и в 1995 году кабельный канал HBO снял этот фильм, который также известен под названиями «У холмов есть глаза 3» или «У холмов всё ещё есть глаза». 
 Крейвен спродюсировал фильм, а его сын Джонатан Крейвен стал автором сценария картины.

Музыка 
В фильме звучали песни:

 «Mammals» в исполнении Lucifer Wong.
 «Blacknailed Fingers» в исполнении Terrordactyl.
 «Back Down» в исполнении Charley Horse.
 «Bandit Swings» в исполнении Terrordactyl.
 «Bodies Piled Up» в исполнении Charley Horse.

Ссылки

См. также 

Фильмы о монстрах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-сиквелы
Фильмы ужасов 1995 года
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов США
Фильмы США 1995 года